Birdsall ist der Name mehrerer Orte:

 Birdsall (Michigan), im Lenawee County
 Birdsall (New York), im Allegany County

 Birdsall (North Yorkshire), Vereinigtes Königreich

Personen:
 Ausburn Birdsall (1814–1903), US-amerikanischer Politiker
 Benjamin P. Birdsall (1858–1917), US-amerikanischer Politiker
 James Birdsall (1783–1856), US-amerikanischer Politiker
 Jeanne Birdsall (* 1951), US-amerikanische Kinderbuchautorin
 Jesse Birdsall (* 1963), britischer Schauspieler
 Nancy Birdsall (* 1946), amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Samuel Birdsall (1791–1872), US-amerikanischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Birdsall Lime Kiln, in Decorah, Iowa, ID-Nr. 79000948